Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Exchange Building (Delaware), ID-Nr. 82002343
 Exchange Building (Iowa), ID-Nr. 82002649
 Exchange Building (Massachusetts), ID-Nr. 80004763
 Exchange Building (Missouri), ID-Nr. 03000524
 Exchange Building (Virginia), ID-Nr. 69000322

Siehe auch:
 Exchange Bank Building